Owen Davidson e Ken Rosewall hanno battuto in finale Ross Case e Geoff Masters 3-6, 7-6, 6-2.

Teste di serie

 John Newcombe /  Tony Roche (semifinali)
 Owen Davidson /  Ken Rosewall (campioni)
 John Alexander /  Malcolm Anderson (secondo turno)
 John Cooper /  Colin Dibley (quarti di finale)

 Dick Crealy /  Allan Stone (semifinali)
 William Lloyd /  Bob Rheinberger (secondo turno)
 Neale Fraser /  Aleksandre Met'reveli (secondo turno)
 Syd Ball /  John Bartlett (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 1972